Самуил Сапожников:
 Сапожников, Самуил Абрамович — председатель колхоза в Красноярском крае, Герой Социалистического Труда (1948).
 Сапожников, Самуил Григорьевич (1903—?) — первый командующий Волжской военной флотилии во время Великой Отечественной войны.